Brama Gdańska w Bydgoszczy
 Brama Gdańska w Wejherowie

Zobacz też 
 Bramy miejskie w Gdańsku